

Пушкінська сільська рада — сільське поселення, Червоногвардійський район, Оренбурзька область

Пушкінська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Пушкінська сільська рада — колишня сільська рада, Закарпатська область, Виноградівський район